{ 
  "type": "ExternalData", 
  "service": "geoshape", 
  "ids": "Q18003161", 
  "properties": 
  { 
     "fill-opacity": 0.1,"stroke": "#006000"
  } 
}
Der Brunsberg ist ein Naturschutzgebiet bei der niedersächsischen Ortschaft Sprötze in der Stadt Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg. Im Naturschutzgebiet befindet sich der gleichnamige Brunsberg.

Das Naturschutzgebiet mit dem Kennzeichen NSG LÜ 010 ist 60,6 Hektar groß. Umschlossen ist es vom Landschaftsschutzgebiet Lohbergen, Höllental und angrenzende Flächen (CDDA-Nr. 322651; 1997; 5,49 km²).

Das Naturschutzgebiet liegt nordwestlich des zu Buchholz in der Nordheide gehörenden Ortes Holm-Seppensen und südöstlich von Sprötze. Das Naturschutzgebiet stellt eine mit Heidekräutern bewachsene Bergkuppe unter Schutz.

Das Gebiet wird durch Plaggen und Mahd gepflegt. Im Gegensatz zum nahen Naturschutzgebiet Lüneburger Heide kommt im Naturschutzgebiet Brunsberg kein Wacholder vor.

Das Gebiet steht seit dem 28. Mai 1954 unter Naturschutz. Zuständige untere Naturschutzbehörde ist der Landkreis Harburg.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Naturschutzgebiet im Landkreis Harburg
Schutzgebiet (Umwelt- und Naturschutz) in Europa
Geographie (Buchholz in der Nordheide)